A 2014-es olasz Formula–4-bajnokság a sorozat első idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon június 8-án kezdődött el az Adria International Raceway versenypályán és eredetileg a Circuit de Barcelona-Catalunya helyszínén ért volna véget október 19-én azonban az idény az Autodromo Enzo e Dino Ferrari aszfaltcsíkján ért véget október 12-én. Az egyéni bajnokságot Lance Stroll nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Powerteam diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Brandon Maïsano érte el a leggyorsabb köridőt, azonban mivel nem volt jogosult pontszerzésre, ezért a pluszpontot nem kapta meg.
 Eredetileg Sennan Fielding érte el a leggyorsabb köridőt, azonban mivel nem volt jogosult pontszerzésre, ezért a pluszpontot nem kapta meg.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

F4-kupa

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF414
14